Varoš, vrsta naselja

 Varoš (Split), Varoš ili Veli varoš - dio Splita

 Varoš (Šibenik), Varoš - dio Šibenika

 Varoš (Zadar), Varoš - dio Zadra

 Varoš (Kalinovik, BiH), naselje u općini Kalinovik, BiH